Taylor Fritz era il campione in carica, ma quest'anno non ha preso parte al torneo (superamento limite d'età).

Felix Auger-Aliassime ha vinto il titolo battendo in finale Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Stefanos Tsitsipas (semifinale)
  Alex De Minaur (secondo turno)
  Ulises Blanch (secondo turno)
  Geoffrey Blancaneaux (secondo turno)
  Miomir Kecmanovic (finale)
  Felix Auger-Aliassime (campione)
  Yosuke Watanuki (semifinale)
  Genaro Alberto Oliveri (secondo turno)

  Benjamin Sigouin (primo turno)
  John McNally (primo turno)
  Kenneth Raisma (quarti di finale)
  Youssef Hossam (terzo turno)
  Nicola Kuhn (quarti di finale)
  Marvin Moeller (terzo turno)
  Wu Yibing (primo turno)
  Louis Wessels (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2016